Казмирук — фамилия:
 Казмирук, Виталий Иосифович (1942—2001) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Казмирук, Татьяна Владимировна (род. 1972) — художник-мультипликатор.